Wilhelm és un cràter d'impacte situat en la part sud de la Lluna, a l'oest del prominent cràter Tycho. Porcions del material procedent del sistema de marques radials de Tycho es troben travessant la vora i el sòl de Wilhelm. Al costat de la seva vora sud es troba el cràter Montanari, mentre que Lagalla està unit al sud-oest. Al nord-nord-est apareix Heinsius.

Aquest cràter és del tipus tradicionalment denominat com a plana emmurallada. Té una vora exterior molt erosionada, coberta per diversos cràters més petits. Entre aquests figuren Wilhelm A i Wilhelm K, que jeuen travessant la vora del costat sud-oest; i Wilhelm B, amb prou feines al nord-oest en la vora occidental. Wilhelm C envaeix la vora nord-est i Wilhelm D està unit a la vora exterior nord-est. Presenta una protrusió cap a l'exterior en el costat sud del brocal, que s'estén fins a contactar amb Montanari.

El sòl interior de Wilhelm és relativament pla, amb una àrea més aspra al nord-est. La resta és plana i gairebé sense trets resenyables, excepte per uns petits cràters.

Cràters satèl·lit 
Per convenció aquests elements són identificats en els mapes lunars posant la lletra en el costat del punt mitjà del cràter que està més proper a Wilhelm.

Vegeu també 
 Llista de cràters lunars
 Selenografia

Referències

Enllaços externs 

 
 
 

Wilhelm
Wilhelm